L'Ange-Gardien kan syfta på följande platser:

Kanada 

 L'Ange-Gardien (kommun i Kanada, Capitale-Nationale), Québec, 
 L'Ange-Gardien (kommun i Kanada, Outaouais), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar